Matías Fernández puede referirse a las siguientes personas:
 Matías Fernández (n. 1986), futbolista chileno de Deportes La Serena;
 Matías Fernández Cordero (n. 1995), futbolista chileno de Independiente del Valle;
 Matías Fernández Correa (n. 1996), futbolista chileno de Deportes Valdivia.